Orciano puede referirse a:

 Orciano Pisano, municipio italiano de la provincia de Pisa.
 Orciano di Pesaro, localidad italiana de la provincia de Pesaro y Urbino, región de las Marcas